Кардиналы, возведённые Папой римским Климентом VIII — 53 прелата и клирика были возведены в сан кардинала на шести Консисториях за тринадцать лет понтификата Климента VIII.

Самой крупной консисторией была Консистория от 9 июня 1604 года, на которой было возведено восемнадцать кардиналов.

Консистория от 17 сентября 1593 года 
 Лучо Сасси, датарий Его Святейшества (Папская область);
 Франсиско де Толедо Эррера, S.J. (Испания);
 Пьетро Альдобрандини, племянник Его Святейшества (Папская область);
 Чинцио Пассери Альдобрандини, племянник Его Святейшества (Папская область).

Консистория от 5 июня 1596 года 
 Сильвио Савелли, титулярный латинский патриарх Константинопольский (Папская область);
 Лоренцо Приули, патриарх Венеции (Венецианская республика);
 Франческо Мария Таруджи, Orat., архиепископ Авиньона (Франция);
 Оттавио Бандини, архиепископ Фермо (Папская область);
 Франческо Корнер младший, епископ Тревизо, клирик Апостольской Палаты (Папская область);
 Анн д’Эскар де Живри, O.S.B., епископ Лизьё (Франция);
 Джованни Франческо Бьяндрате ди Сан-Джорджо Альдобрандини, епископ Акви (Папская область);
 Камилло Боргезе, аудитор Апостольской Палаты (Папская область);
 Чезаре Баронио, Orat., апостольский протонотарий de numero participantium (Папская область);
 Лоренцо Бьянкетти, аудитор Трибунала Священной Римской Роты (Папская область);
 Франсиско де Авила Гусман, архидьякон Толедо (Испания);
 Фернандо Ниньо де Гевара, президент королевской канцелярии Гранады (Испания);
 Бартоломео Чези, генеральный казначей Апостольской Палаты (Папская область);
 Франческо Мантика, аудитор Трибунала Священной Римской Роты (Папская область);
 Помпео Арригони, аудитор Трибунала Священной Римской Роты (Папская область);
 Андреа Барони Перетти Монтальто, апостольский протонотарий (Папская область).

Консистория от 18 декабря 1596 года 
 Филипп Баварский, избранный епископ Регенсбурга (герцогство Бавария).

Консистория от 3 марта 1599 года 
 Бонифацио Бевилакква, титулярный латинский патриарх Константинопольский (Папская область);
 Бернардо де Рохас-и-Сандоваль, епископ Хаэна (Испания);
 Альфонсо Висконти, епископ Червии (Папская область);
 Доменико Тоши, епископ Тиволи (Папская область);
 Арно д’Оссат, епископ Ренна (Франция);
 Паоло Эмилио Дзаккья (Папская область);
 Франц Сераф фон Дитрихштайн (Земли богемской короны);
 Сильвио Антониано (Папская область);
 Роберто Беллармино, S.J. (Папская область);
 Бонвизо Бонвизи, клирик Апостольской Палаты (Папская область);
 Франсуа д’Эскубло де Сурди (Франция);
 Алессандро д’Эсте, брат герцога Моденского (Моденское герцогство);
 Джованни Баттиста Дэти (Папская область).

Консистория от 17 сентября 1603 года 
 Сильвестро Альдобрандини, приор Орден Святого Иоанна Иерусалимского, внучатый племянник Его Святейшества (Папская область).

Консистория от 9 июня 1604 года 
 Серафин Оливьер-Рацали, титулярный латинский патриарх Александрийский, аудитор Трибунала Священной Римской Роты (Папская область);
 Доменико Джиннази, архиепископ Манфредонии (Папская область);
 Антонио Сапата-и-Сиснерос, архиепископ Бургоса (Испания);
 Филиппо Спинелли, титулярный архиепископ Родоса, епископ Поликастро, клирик Апостольской Палаты (Папская область);
 Карло Конти, епископ Анконы (Папская область);
 Бернард Мациевский, епископ Кракова (Речь Посполитая);
 Карло Гауденцио Мадруццо, епископ Тренто (Трентское епископство);
 Жак Дави Дю Перрон, епископ Эврё (Франция); 
 Инноченцо дель Буфало-Канчелльери, епископ Камерино, апостольский нунций во Франции (Папская область);
 Джованни Дольфин, епископ Виченцы (Венецианская республика);
 Джакомо Саннезио, апостольский протонотарий (Папская область);
 Эрминио Валенти (Папская область);
 Джироламо Агукки, наставник апостольского архигоспиталя Святого Духа в Сассьи (Папская область);
 Джироламо Памфили, декан Трибунала Священной Римской Роты (Папская область);
 Фердинандо Таверна, референдарий Трибуналов Апостольской Сигнатуры Справедливости и Милости, губернатор Рима (Папская область);
 Ансельмо Марцато, O.F.M.Cap. (Папская область);
 Джованни Дориа (Папская область);
 Карло Эмануэле Пио ди Савойя старший (Папская область).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Климентом VIII;
 Кардиналы возведённые папой римским Климентом VIII;
 Консистория 1593 года;
 Консистория 1596 года (июнь);
 Консистория 1596 года (декабрь);
 Консистория 1599 года;
 Консистория 1603 года;
 Консистория 1604 года.

Климент VIII

Климент VIII